Михаил Кулешов:
 Кулешов, Михаил Васильевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Кулешов, Михаил Павлович (1927—1995) — советский и российский деятель военно-промышленного комплекса.